«Опава» () — чешский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Футбольной Национальной Лиге. Клуб основан в 1907 году, домашние матчи проводит на стадионе «Городской», вместимостью 7524 зрителя. Главным достижением клуба в чемпионатах Чехии является 6-е место в сезоне 1995/96.

Прежние названия 
 1907 — Троппауэр ФВ ()
 1909 — ДСВ Троппау ()
 1939 — НСТГ Троппау ()
 1945 — СК Слезан Опава ()
 1948 — Сокол Слезан Опава ()
 1950 — ЗСЕ СПЕП Опава ()
 1953 — ТЕ Искра Опава ()
 1954 — ТЕ Татран Опава ()
 1955 — ДСО Баник Опава ()
 1958 — ТЕ Острой Опава ()
 1990 — ФК Острой Опава ()
 1994 — ФК Каучук Опава ()
 1998 — СФК Опава ()

Статистика выступлений

Выступление в еврокубках 

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
 Финалист Кубка Чехии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Второй лиги 

ФК «Опава»
Футбольные клубы Чехии